Shauna est un prénom féminin d'origine irlandaise, porté surtout dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis.

Personnalités 
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour Shauna

Références

Voir aussi 
 
 Shawna

Prénom féminin
Prénom américain